Miguel Carlos González Muñoz (Santa Cruz de Paniagua, Cáceres, 16 de agosto de 1975) es un político español del Partido Popular, alcalde de Santa Cruz de Paniagua.

Datos Académicos 
En 1999, finalizó sus estudios de Ciencias Empresariales en la Universidad de Extremadura, especializándose en Gestión y Administración Pública.

Tiene un alto conocimiento de informática y habla francés.

Trayectoria profesional 
Actualmente, compagina la Alcaldía de Santa Cruz de Paniagua con su cargo en una empresa aceitunera de administración, con más de siete años de experiencia. Además, es fundador de una empresa agrícola con varios trabajadores a su cargo.

Enlaces externos 
 Web del Alcalde

Políticos de España del siglo XXI
Líderes del Partido Popular
Líderes municipales del Partido Popular
Alumnado de la Universidad de Extremadura
Nacidos en Santa Cruz de Paniagua